Ел Тарахумарито има више значења:

 Ел Тарахумарито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тарахумарито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику